Jonquera o jonqueres, lloc poblat de joncs
 Jonqueres (Maià de Montcal), entitat de població de Maià de Montcal
 Monestir de Jonqueres, monestir de monges de la ciutat de Barcelona
 Sant Vicenç de Jonqueres, església romànica situada al rodal de Sabadell
 Pere Jonqueres d'Oriola (Cornellà del Bèrcol, 1920 - 2011), genet nord-català